Pfarrkirche St. Oswald steht für:

 Pfarrkirche St. Oswald ob Bad Kleinkirchheim in Kärnten
 Pfarrkirche St. Oswald ob Hornburg in Kärnten
 Pfarrkirche St. Oswald (Niederösterreich)
 Pfarrkirche St. Oswald bei Freistadt in Oberösterreich
 Pfarrkirche St. Oswald (Eisenerz) in der Steiermark
 Pfarrkirche St. Oswald bei Plankenwarth in der Steiermark
 Pfarrkirche St. Oswald ob Eibiswald in der Steiermark

Siehe auch: 
 Sankt Oswald